5. Svjetsko prvenstvo u nogometu održalo se u Švicarskoj od 16. lipnja do 4. srpnja 1954. godine.

Izbor domaćina
Švicarska je već 1946. godine bila određena da organizira prvo poslijeratno prvenstvo 1949. godine, ali nije bila tada sasvim pripravna za organizaciju tako zahtjevnog natjecanja. Na kongresu FIFA-e neposredno nakon Svjetskog prvenstva u Brazilu, 22. srpnja 1950. potvrđeno je da prvo poslijeratno svjetsko prvenstvo u Europi dobije neutralna Švicarska. Odluka o domaćinstvu donesena je i zbog proslave pedesete godišnjice osnutka FIFA-e koja je od 1923. godine imala sjedište u Zürichu.

Izlučno natjecanje
U izlučnom natjecanju sudjelovalo je 45 momčadi, odigrano 57 utakmica i na njima postignuto 208 pogodaka. Izravni plasman na Svjetsko prvenstvo ostvario je svjetski prvak Urugvaj, koji se prvi put uputio u Europu, te domaćin Švicarska. Argentina je opet bojkotirala natjecanje, a Njemačka je ponovno ostvarila pravo nastupa, sudjelovale su dvije njemačke momčadi: Zapadna Njemačka i Saarska oblast za koju još nije bio određen politički status. Turska se na Svjetsko prvenstvo plasirala bacanjem novčića, nakon odlučujuće utakmice protiv Španjolske (2:2). Jugoslavija je ostvarila plasman na Svjetsko prvenstvo pobijedivši u sve četiri utakmice ne primivši niti jedan pogodak.

Natjecateljski sustav
Novi predsjednik FIFA-e Rodolphe Seeldrayers ponovno je predložio novi način razigravanja. Šesnaest momčadi bilo je podijeljeno u četiri skupine po četiri. Momčadi su bile rangirane po jakosti, tako da međusobno nisu igrale dvije jače, te dvije slabije momčadi. Umjesto tri utakmice u skupini je svaka momčad odigrala dvije utakmice. U slučaju osvajanja istog broja bodova nije odlučivao omjer datih i primljenih pogodaka, već se igrala dodatna utakmica. Kao jače rangirane momčadi odabrane su: Urugvaj, Austrija, Mađarska, Engleska, Italija, Francuska, Brazil i Turska, dok su Jugoslavija, Švicarska, Čehoslovačka, Belgija, Škotska, Južna Koreja, Meksiko, te Zapadna Njemačka bili podcijenjeni kao slabiji. Odlučeno je da se u slučaju neodlučenog ishoda moraju igrati produžetci, ali ako je i tada ostalo neodlučeno, svaka je momčad dobila po bod. Pobjeda je donosila dva boda. Po dvije najbolje momčadi iz svake skupine plasirale su se u četvrtzavršnicu u kojoj se do završnice igralo kup sustavom.

Rezultati

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi dio prvenstva

Konačni poredak

Izvori
 Ivica Buljan, Vlado Vurušić, Nogomet, Svjetska prvenstva, 2010. Zagreb, , str. 86 do 107
 (engleski) World Cup 1954
 (engleski) World Cup 1954 – Qualifyng

M 1954
Međunarodna nogometna natjecanja u Švicarskoj